Eerste divisie (2001/2002) – drugi poziom rozgrywkowy w Holandii w sezonie 2001/2002. Liga liczyła 18 zespołów. Mistrzostwo oraz awans do Eredivisie wywalczyło FC Zwolle.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (2001/2002)
 Eerste divisie

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w Holandii
2002 w Holandii
Eerste divisie